Gårdssjön kan syfta på:

Gårdssjön, Småland
Gårdssjön, Västergötland

Se även
Gårdsjön